Păușa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păușa (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Păușa (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Păușa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea